Джиро д’Италия 2009 была 92-й по счёту веломногодневкой Гранд Тура Джиро д’Италия, проходившей в столетний юбилей гонки. В ней соревновались 198 гонщиков из 30 стран и 22 велокоманд, стартовавших 9 мая в Венеции и финишировавших 31 мая в Риме.

Из 22 принявших участие в Джиро команд, 15 обладали лицензиями ПроТура, а остальные 7 — профессиональных континентальных команд. 3 из 18 команд ПроТура 2009 года не выразили желания участвовать в многодневке, и потому не получили приглашения — это были «Cofidis», «Euskaltel-Euskadi» и «Française des Jeux». Ещё одна команда ПроТура, «Fuji-Servetto», первоначально отказалась от участия в гонке, но 23 апреля она приняла приглашение организаторов гонки и стала последней, 22-й командой. 7 профессиональными континентальными командами были «Acqua & Sapone-Caffè Mokambo», «Barloworld», «Cervélo TestTeam», «Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli», «ISD», «LPR Brakes-Farnese Vini» и «Xacobeo-Galicia». Каждая из 22 команд-участниц выставила по 9 велосипедистов.

29 гонщиков не добрались до Рима, сойдя с дистанции трёхнедельной гонки. Многодневку выиграл Денис Меньшов из «Rabobank», захвативший лидерство после разделки и сумевший защитить розовую майку на горных этапах последней недели от посягательств второго призёра, Данило Ди Луки из «LPR Brakes-Farnese Vini». 22 июля было объявлено, что допинг-пробы «А» Ди Луки от 22 и 28 мая дали положительный результат на препарат CERA, содержащий эритропоэтин. Франко Пеллицотти из «Liquigas» замкнул тройку призёров, победитель Тур де Франс 2008 Карлос Састре из «Cervélo TestTeam» стал четвёртым. Ди Лука также выиграл спринтерскую классификацию, однако допинг-проба «Б» подтвердила применение запрещённых препаратов, что может лишить итальянца малиновой майки (тогда она перейдёт к Меньшову) и второго места в генеральной классификации. Горным королём Джиро стал Стефано Гарцелли из «Acqua & Sapone-Caffè Mokambo», а лучшим молодым гонщиком — Кевин Селдрайерс из «Quick Step».

Команды

Гонщики

Примечания

Ссылки 

 
 Джиро д’Италия 2009 на cyclingnews.com

Составы команд на супервеломногодневках
Джиро д’Италия